Галина Евгеньевна Ганейзер (21 марта 1912, Москва — 10 мая 1998, там же) — русская детская писательница.

Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат географических наук. Награждена медалями. Лауреат конкурса на лучшее художественное произведение для детей (1951). Член Союза писателей СССР (1953). Дочь журналиста и переводчика Евгения Ганейзера. Мать поэтессы Лии Владимировой.
Проживала в писательском доме: улица Черняховского, д. 4.

Произведения

Проза 
 Река в пустыне. М.; Л., 1950
 Шелковинка. М.; Л., 1952
 Почему реки в море текут. М.; Л., 1953
 Про жаркую пустыню. М., 1953 (Библиотечка детского сада)
 Про высокие горы. М., 1955
 С севера на юг: Рассказы. М., 1955
 На лугу. М., 1959
 Рассказы об удивительном. М., 1959 (Школьная библиотека)
 Откуда Березовка течет. М., 1960 (Что, как и почему)
 Про холодную тундру и жаркую пустыню. М., 1960
 Загадка Ирвы: Повесть. М., 1961
 Недалекое путешествие. М., 1962
 Какая ты, Камчатка? М., 1964
 География в картинках. М., 1971
 Полуостров Мангышлак. М., 1972
 Там, где начинается море. М., 1974 (Почемучкины книжки)
 Реки нашей страны: (Книга для учащихся). М., 1975
 Тропками земли. М., 1975 (Библиотечка пионера-активиста)

Примечания 

Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Выпускники географического факультета МГУ
Члены Союза писателей СССР
Детские писательницы СССР